Les Vizards sont des personnages du manga et anime Bleach.

Origines 
Les vizards, également appelés « Soldats masqués », sont d'anciens shinigami condamnés à être traités en hollows par la Soul Society. C'est pour cette raison qu'ils ont, avec l'aide de Kisuke Urahara, quitté celle-ci pour le monde réel. Leur pouvoir de hollow vient du phénomène d' hollowmorphose apparemment déclenché par le vice-capitaine de la  de cette époque, Sosuke Aizen. En brisant la barrière séparant shinigami de hollow, ceux-ci ont obtenu des pouvoirs de hollow, augmentant de ce fait leur puissance. En effet, pour devenir un vizard, il faut obtenir un hollow intérieur puis le battre.

Le mot vizard est une déformation du mot anglais visored qui signifie « masqué » et du mot wizard qui signifie « sorcier » ou « magicien ». 

Ce sont les vizards qui vont apprendre à Ichigo comment maitriser son hollow intérieur, et ainsi devenir plus puissant. De plus, il semblerait qu'une fois le masque de hollow mis, ils puissent de nouveau libérer leurs zanpakutō au-delà d'un bankai. Dans le Chapitre 350, on voit Ichigo sous une nouvelle forme avec un trou de Hollow dans la poitrine. Cette théorie est confirmée dans le chapitre 386 où Kaname Tôsen libère d'une façon différente son zanpakutō en l'appelant "Grillar Grillo" (le grillon fou enchanté en Kanji). Il se transforme en très grande partie en hollow avec un trou dans sa poitrine et en montrant une nouvelle puissance terrifiante.

Apparence 
Visibles par le commun des humains à l'aide de corps artificiels (gigai) créés par Kisuke Urahara, ils ont troqué leurs tuniques de shinigami pour se fondre parmi les humains, tout en conservant la possibilité d'utiliser leurs zanpakutō. Lorsqu'un vizard libère son hollow, un masque apparait sur son visage. Comparé à Ichigo Kurosaki qui, dans les premiers arcs, ne maîtrise pas son corps quand son hollow prend le contrôle, les vizards agissent selon leur propre désir. Chaque masque de vizard est unique et change de forme suivant son propriétaire, de la même manière que les zanpakutō et les formes des hollow. La combinaison entre leurs pouvoirs de shinigami et la puissance destructrice de leur hollow les rendent plus efficaces au combat.
Comme les arrancar, les Vizards ont une resureccion, une libération des pouvoirs du hollow intérieur. Seuls Ichigo et Tousen Kaname ont atteint le stade de la resureccion en tant que Vizards.

Organisation 
Les huit shinigami hors-la-loi se sont réunis en un groupe et vivent en communauté dans le monde des humains. Les intentions et les buts de cette organisation ne sont pas précisément dévoilés mais les vizards sont parfaitement au courant des troubles qui secouent le Soul Society ainsi que le plan de domination d'Aizen.

On sait qu'ils se prétendent redevables de Kisuke (qui les a aidés à ne pas devenir des hollow à part entière) et d'Aizen (qui est responsable de leur transformation et de leur exclusion du Gotei 13). Sans doute, veulent-ils se venger de ce dernier... Ils sont les ennemis d'Aizen et les alliés d'Ichigo, mais ne sont pas les alliés du Gotei 13

Relations avec Ichigo 
En apprenant qu'Ichigo a lui aussi un Hollow intérieur, les vizards le contactent dans le but de le rallier à leur organisation, en vue de la guerre contre les Arrancars d'Aizen. En échange de ce ralliement, les vizards lui promettent de l'aider à contrôler son Hollow. Avec leur aide, Ichigo est maintenant doté de pouvoirs de vizard, mais il ne les maîtrise pas aussi bien que les vizards eux-mêmes, par manque d'expérience ou à cause de sa puissance inhabituelle. Dans le chapitre 365, c'est l'arrivée des vizards venant pour se venger d'Aizen : Shinji Hirako parle avec le capitaine Commandant (Genryusai Shigekuni Yamamoto) et dit qu'ils ne sont pas alliés au Gotei 13 mais à Ichigo Kurosaki.

Les huit vizards connus

Hiyori Sarugaki 

 Zanpakutō : 
 Ordre de libération du Shikai  : Coupe en deux, Kubikiri Orochi
Description physique
Née un  août
Taille : 1,33 m
Poids : 26 kg

Une jeune fille blonde violente et impulsive, au caractère acide et brutal. Ces traits de caractère l'empêchent de correctement contrôler son Hollow intérieur, ce qui contraint parfois ses camarades de l'immobiliser de force. Bien qu'étant souvent très violente et insultante à son égard, Hiyori est assez proche de Shinji Hirako dans la vie de tous les jours. 

Ex-vice-capitaine de la  division, Hiyori est d'abord la subordonnée de la capitaine Kirio Hikifune, qui est pour elle une mère de substitution. Lorsque celle-ci est mutée à la Division 0 et que Kisuke Urahara prend sa relève, Hiyori se montre très revêche, allant jusqu'à insulter et frapper son nouveau capitaine. Toutefois, après que Urahara lui ait prouvé sa valeur, Hiyori saura reconnaître sa force et sa dévotion. Victime des machinations d'Aizen, Hiyori est poursuivie par Kensei Mugumura alors qu'il est pleinement Hollowfié. Sauvée in extremis par Shinji Hirako, elle se hollowfie elle-même peu de temps après avant d'être sauvée par Urahara. 

Lors de la Bataille de Karakura, Hiyori affronte la Tercera Espada Tia Hallibel avec l'aide de Lisa Yadomaru. Leur combat est interrompu par Aizen. Les provocations et insultes d'Aizen font céder Hiyori, qui l'attaque sans réfléchir, tombant dans le piège de l'ex-capitaine. Gin Ichimaru profite de cette ouverture pour la blesser grièvement, la contraignant à quitter le combat. Après la bataille, elle est soignée par Retsu Unohana et rentre dans le Monde des Humains. Lors de la guerre contre les Quincys, Hiyori rallie la Soul Society avec les autres Vizards restés sur Terre et aide Urahara à installer son dispositif de transport devant emmener les shinigamis au palais du Roi des Âmes. Durant la bataille finale, elle participe au combat contre Gerard Valkyrie. 

Son zanpakutō est Kubikiri Orochi. Son shikai prend la forme d'un hachoir avec une lame crantée. Il ne possède aucun pouvoir spécifique connu.

Shinji Hirako 
 Zanpakuto : 
 Shikai : Renverse, Sakanade
 Bankai: 
Description physique
Né un 
Taille : 1,76 m
Poids : 60 kg 

Le premier vizard qui approche Ichigo. Il est extraverti et se donne des allures de grand séducteur décontracté, restant toujours nonchalant. Malgré de fréquentes et violentes disputes, il est très proche d'Hiyori. Il était le capitaine de la  il y a 110 ans et Aizen était son vice-capitaine. Victime des machinations d'Aizen, Shinji est le dernier capitaine à succomber à la hollowfication ; sauvé par Kisuke Urahara, Shinji devient de facto le chef des Vizards alors qu'ils s'exilent à Karakura en secret. 

Lors de la bataille de Karakura, Shinji mène les Vizards au front et affronte personnellement Aizen grâce à son shikai. Après la bataille, il retrouve son poste de capitaine vacant mais peine à tisser des liens avec sa vice-capitaine Hinamori, qui a du mal à accepter qu'Aizen ait été définitivement remplacé. Il prend part à la guerre contre les Quincys et affronte Bambietta Basterbin avec le capitaine Komamura. 

Son zanpakutō est Sakanade. Dans sa forme de shikai, un grand anneau se forme dans la garde de Sakanade et Shinji peut y passer la main pour manier son épée sans la toucher. Cinq trous se percent le long de la lame, et une brume odorante émane de ces orifices. Quiconque respire cette brume peut voir sa perception du monde inversée par Shinji. La personne affectée perçoit le haut en bas, la gauche à droite ; une blessure au bras droit sera ressentie comme une blessure au bras gauche, etc. Shinji peut aussi inverser le sens de ses paroles. La personne touchée voit son sens de l'équilibre fortement perturbé et se retrouve prise de vertiges.

Le bankai de Shinji, Sakashima Yokoshima Happōfusagari, n'est apparu que dans le roman Can't Fear Your Own World. Un piédestal en forme de fleur enveloppe Shinji lorsque le bankai est relâché. Sakashima Yokoshima Happōfusagari inverse non pas les sens mais les loyautés ; les alliés deviennent ennemis et s'affrontent jusqu'à la mort. Shinji utilise très rarement ce bankai car il ne peut pas épargner ses alliés s'ils se trouvent dans la zone d'influence.

Kensei Muguruma 
 Zanpakuto : 
 Shikai : Souffle, Tachikaze
 Bankai : 
Description physique
Né un 
Taille : 1,79 m
Poids : 75 kg 

Un jeune homme athlétique et puissant. Il est franc, sérieux et exige beaucoup de ses subordonnés, même s'il ne cherche qu'à les faire progresser. Sa vice-capitaine est Mashiro Kuna, une jeune fille très énergique dont les comportements puérils excèdent parfois Kensei ; toutefois, ils maintiennent une relation de confiance absolue. Il est le premier à être attaqué par Tosen puis transformé en Hollow. Perdant l'esprit, il attaque les shinigamis venus lui porter secours. Sauvé par Tessai et Urahara, Kensei suit Shinji et les autres Vizards en exil à Karakura. 

Lors de la bataille de Karakura, il affronte une armée de Menos Grande aux côtés de Mashiro. Il combattra ensuite Wonderweiss. Après la bataille, Kensei retrouve son poste de capitaine de la 9ème division, gardant Mashiro et Hisagi comme vice-capitaines ; il agira comme un mentor auprès d'Hisagi, tentant de lui enseigner le bankai. Lors de la guerre face aux Quincys, Kensei est grièvement blessé par Mask de Masculine et achevé par Gremmy Thoumeaux. Transformé en zombie par Giselle Gewelle, Kensei est sauvé et ressuscité par Mayuri Kurotsuchi grâce à un puissant sérum.

Dans sa forme de shikai, Tachikaze prend la forme d'un couteau de combat capable de manipuler le vent et l'énergie brute. Kensei peut invoquer des lames de vent pour se battre à distance, ou utiliser la technique  pour compresser et expulser de l'énergie explosive. Le bankai de Kensei, Tekken Tachikaze, prend la forme d'une armure qui recouvre ses bras et ses épaules. L'énergie destructrice générée par son shikai est compressée dans ses poings. Chaque coup de poing de Kensei relâche cette énergie, créant une explosion. Kensei peut également agripper son adversaire pour continuellement relâcher cette énergie, infligeant des dégâts constants. Kensei peut aussi transformer ses gantelets en lames ou gantelets à piques.

Yadomaru Lisa 
 Zanpakuto : Haguro Tonbo (Libellule d'acier) 
 Shikai : Broie Haguro Tonbo
Description physique
Née un  
Taille : 1,62 m
Poids : 52 kg 

Doté toujours d'un livre X pour adulte, cette fille ne manque pas de ressources et parviendra à tenir quelques minutes contre Ichigo en mode Hollow. Habillée comme une écolière, c'est une jeune fille impulsive. Elle était la vice-capitaine de la , sous les ordres de Kyouraku Shunsui qu'elle prenait pour un idiot fainéant. Elle sera envoyée par celui-ci à la place du chef des nécromanciens, Tessai, pour secourir la  (elle était alors en train d'espionner la réunion des capitaines). On remarque ainsi sa ressemblance frappante avec Nanao (qui a dû hériter de son tempérament car elle lui faisait la lecture tous les  du mois), on distinguera que c'est le personnage du groupe qui a le plus de succès auprès de la gent masculine... Dans la bataille qui oppose les vizards à Aizen accompagné des espadas, elle choisit d'attaquer l'espada numéro trois, Halibel.

Son shikai ressemble à une hallebarde.

Hachigen Ushoudo 
 Zanpakuto : Non connu
Description physique
Né un 
Taille : 2,57 m 
Poids : 377 kg 

Ce vizard est un expert en Bakudo, et, de ce fait, n'est pas très doué au corps à corps mais possède un sabre. En tant que spécialiste du Bakudo, il se lie plus ou moins d'amitié avec Orihime Inoue car selon lui, ils possèdent le même type de pouvoir, non de puissance pure, mais de ceux qui peuvent "silencieusement changer les choses".  Il l'aidera notamment à régénérer Tsubaki, dispersé lors du combat contre Yammy.

Il était le second de Tessai dans le corps des Nécromanciens et de ce fait il excelle en matière de Kido et Bakudo. Il sera envoyé pour secourir la  en tant que membre de la division spéciale, avec les autres futurs vizards, il immobilisera Kensei et Mashiro avec son Bakudo mais finira lui aussi par se transformer en Hollow. 

Dans la bataille à Karakura il envoya son bras droit, infecté par le pouvoir de Barragan Luisenbarn (secundo espada), dans l'estomac de ce dernier. Cela aura pour finalité de tuer le "roi du hueco mundo".

Sa puissance est telle qu'il est capable d'envoyer un bakudo de type 99 sans incantation (le hollow de kensei en fit les frais dans le tome 36), ce qui est remarquable.

Aikawa Love 
 Zanpakuto : Tengumaru
 Shikai : Brise Tengumaru
Description physique
Né un 
Taille : 1,89 m 
Poids : 86 kg 

Assez excentrique, il s'habille en survêtement et a une coupe afro. Il semble être un bon ami de Rose, qu'il fréquente la plupart du temps. Il était le capitaine de la . On ne le voit pas beaucoup dans l'arc "Turn Back the Pendulum", mais il participera à la mission de sauvetage de la  lui aussi, et gagnera du temps pour permettre à Hachi de réaliser son bakudo sur Kensei, avant de se transformer lui aussi en Hollow. Son shikai a la forme d'une énorme massue composée de plusieurs épines assez résistantes pour contrer les ceros que Starrk (le primera espada) tire au pistolet. Malgré la taille et le poids de son shikai qui s'appelle Tengumaru, il peut se mouvoir très vite avec et ainsi surprendre Starrk. Une des attaques de Tengumaru est "Hifuki No Kozuchi"

Mashiro Kuna 
 Zanpakuto : non connu
Description physique
Née un  avril 
Taille : 1,53 m
Poids : 44 kg 

Elle ressemble à une fillette, et est très active. Elle a d'étranges cheveux verts et un costume de super-héros des années cinquante. C'est la plus douée du groupe quant au contrôle de son Hollow intérieur, elle peut le maintenir une quinzaine d'heures., et c'est d'ailleurs la seule qui n'a pas eu besoin de l'entrainement intensif pour y arriver. Elle était vice-capitaine de la  sous les ordres de Kensei, qu'elle adorait énerver (les hommes de Kensei ont dû plusieurs fois le retenir pour ne pas l'étrangler). Elle attaquera les membres de la division spéciale quand elle sera transformée en Hollow comme Kensei, et sera immobilisée par un Bakudo de Hachi. Dans la bataille qui oppose les vizards à Aizen accompagné des espadas, elle met K.O Wonderwice et tue la créature de ce dernier. Wonderwice se relèvera et l'attaquera de nouveau. Le masque de hollow de Mashiro se brisera soudainement lors de son combat et Kensei s'interposera pour la sauver d'un coup fatal de Wonderwice.

Il semble qu'elle ait accompagnée Kensei lors de son retour à Soul Society, se vantant d'être le super vice-capitaine de la .

Ootoribashi Rôjûrô "Rose" 
 Zanpakutō : Kinshara (Sal d'or, grand arbre d'Asie du sud)
 Ordre de libération du Shikai : Joue, Kinshara
 Bankai: Kinshara Butôdan (Sal d'or, troupe de danse)
Description physique
Né un 
Taille : 1,87 m
Poids : 73 kg 

Rose est un jeune homme blond d'allure androgyne. Il passe son temps à discuter de littérature et de musique avec Love. Il était le capitaine de la  il y a 110 ans. Rose explique l'aide que Hachi a apporté à Orihime, et apporte aussi une raison supplémentaire pour qu'ils veuillent intégrer Ichigo à leurs rangs : il déclare que Hachigen est heureux parce qu'il y a d'autres personnes avec les mêmes pouvoirs qu'eux, et que leur famille s'agrandit. Lui aussi faisait partie de la division spéciale il y a 110 ans, avant d'être également transformé. Dans la bataille qui oppose les vizards à Aizen accompagné des espadas, il fait face à Starrk avec son ami Love. Cependant, il laissera Love débuter seul le combat...Puis, il libèrera son Zanpakutō, Kinshara, qui ressemble à un fouet doré et orné d'une fleur de sal.

On apprend dans le chapitre 479 qu'il a repris ses fonctions de capitaine.

Aizen, Tôsen et Ichimaru 

Après avoir trahi la Soul Society, Aizen, Ichimaru et Tōsen décident de se rendre dans le Hueco Mundo et d'y régner. Là-bas, ils créeront de nombreux Arrancars à l'aide du Hogyoku, dont l'espada, les dix plus puissants Arrancars. L'espada créé par Aizen et le Hogyoku remplacera l'ex-espada dont les membres sont devenus Arrancars par eux-mêmes.

On apprend par la suite que Tōsen a subi une Hollowmorphose, puisqu'il utilise un masque de hollow ainsi qu'une Resurrecciòn dans son combat contre Komamura. En effet, lors de ce combat, Tōsen a eu recours à son pouvoir de Hollow et s'est complètement transformé en une bête semblable aux hollows. De plus, il est, sous cette forme, capable de voir, alors qu'il est normalement aveugle. Malheureusement pour lui, le fait de pouvoir voir avec ses yeux lui fera se surestimer et baisser sa garde, ce qui lui coûtera la vie.

On constate également qu'Aizen, en fusionnant avec le Hogyoku pour accroitre sa puissance, dépasse de ce fait à la fois les stades hollow et shinigami.

En ce qui concerne Ichimaru, il ne semble pas qu'il ait subi une hollowmorphose. En effet, il est gravement blessé par Aizen après avoir tenté de tuer ce dernier pour venger Matsumoto Rangiku, vice-capitaine de la dixième division, qui s'était faite gravement blesser par Aizen lorsqu'ils étaient tous les deux enfants au Rukongai. Il mourra peu après dans les bras d'une Rangiku éplorée.

Références 

Personnage de Bleach